Karang Baru (Lahat), een bestuurslaag in Indonesië
Karang Baru (Muara Telang), een bestuurslaag in Indonesië
Karang Baru (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
Karang Baru (Padang Ulak Tanding), een bestuurslaag in Indonesië
Karang Baru (Selaparang), een bestuurslaag in Indonesië
Karang Baru (Talawi), een bestuurslaag in Indonesië
Karang Baru (Wanasaba), een bestuurslaag in Indonesië